LAD (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Ladino (sprog) – LAD er ISO 639-2-koden for ladino
 Los Angeles Dodgers – et baseball-hold